Rabbit haemorrhagic disease, een konijnenziekte
 Reinigings- en Havendienst Utrecht, de gemeentelijke reinigingsdienst
 Right-Hand Driving, rijden aan de linkerkant van de weg